Der Ladbrokes World Grand Prix 2017 war ein Snookerturnier der Snooker Main Tour der Saison 2016/17. Es wurde vom 6. bis 12. Februar 2017 in der Guild Hall im englischen Preston ausgetragen. In den beiden Vorjahren wurde das Turnier, jeweils im März, in Wales ausgetragen.

Für das Turnier wurde eine Setzliste analog der Weltrangliste erstellt. In dieser Rangliste wurden nur die gewonnenen Preisgelder der aktuellen Saison berücksichtigt, also nur die Ergebnisse von den Riga Masters 2016 bis zu den German Masters 2017. Die Top 32 dieser Auswertung durften an den Start gehen.

Titelverteidiger war der Engländer Shaun Murphy, er schied im Viertelfinale aus. Sieger wurde der Engländer Barry Hawkins. Für ihn war es der dritte Turniersieg in seiner Karriere.

Preisgeld 
Das Preisgeld blieb im Vergleich zu den beiden vorherigen Ausgaben des Turniers unverändert.

Der "Rolling 147 Prize" für ein Maximum Break war für das Turnier bei 5.000 £. Da kein Maximum Break erzielt wurde, sind für die Welsh Open 2017 10.000 £ ausgelobt.

Turnierergebnisse 
Die Setzliste des Turniers entsprach der Geldrangliste der 32 erfolgreichsten Profispieler der bisherigen Saison 2016/17 (bis einschließlich des German Masters 2017). Sie traten gemäß der Standardansetzung für 32 Spieler gegeneinander an.

Finale

Century-Breaks

Weblinks 
 snooker.org

Quellen 

Snookerveranstaltung 2017
Billardturnier in Preston
2017